Karjaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karjaluoto (halvö), Egentliga Finland, 
 Karjaluoto (ö, lat 60,38, long 21,77), Egentliga Finland, 
 Karjaluoto (ö, lat 60,38, long 22,24), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar